Ronstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ronstadt (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Linda Ronstadt (* 1946), US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin